SVS Capelle, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Capelle aan den IJssel
 SVS Stevensbeek, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Stevensbeek
 SVS '65, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Spijk (West Betuwe)